Ла Сијера има више значења:

 Ла Сијера, Лос Вакерос (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сијера (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијера (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сијера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сијера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сијера, Депортиво (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сијера (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сијера (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијера (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијера (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сијера (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику